A16 est un sigle qui peut désigner plusieurs choses.

Médecine 
 Tuberculose respiratoire, sans confirmation bactériologique ou histologique d'après la classification internationale des maladies ;
 Classe ATC A16, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Histoire 
 A16, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Homme penché.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A16 relient Leipzig à Weißwasser ;
  Autoroute belge A16 reliant Valenciennes à Tournai ;
  Autoroute française A16 reliant L'Isle-Adam à la frontière belge ;
  Autoroute italienne A16 reliant Naples à Cerignola ;
  Autoroute kazakh A16 reliant Jezkazgan à Petropavl ;
  Autoroute néerlandaise A16 reliant Rotterdam à la frontière belge ;
  Autoroute portugaise A16 reliant Lisbonne à Alcabideche ;
  Autoroute suisse A16 reliant Bienne à Boncourt et la frontière française.

Routes
  Route britannique A16, reliant Grimsby à Peterborough ;
  Route lituanienne A16, reliant Vilnius à Marijampolė.

Panneau de circulation
 Panneau de signalisation de descente dangereuse en France

Autre 
 Washington A16, 2000 est une série de manifestations à Washington, DC en .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres